Promnice bezeichnet zwei Ortschaften in Polen:
 Promnice (Czerwonak) (dt. Prämnitz), ein Dorf der Gmina Czerwonak in der Woiwodschaft Großpolen
 Promnice (dt. Promnitz), eine Ortschaft der Gmina Kobiór in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Jagdschloss Promnitz